Николай Миклухо-Маклай:
 Миклухо-Маклай, Николай Дмитриевич (1915—1975) — российский учёный-востоковед, иранист, кандидат исторических наук.
 Миклухо-Маклай, Николай Николаевич (1846—1888) — русский этнограф, антрополог, биолог и путешественник, изучавший коренное население Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании.